Wyniki Grand Prix Włoch, drugiej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 1996.

To pierwsze zawody o Wielką Nagrodę Włoch.

Lista startowa 
Stawkę 17 stałych uczestników Grand Prix uzupełnił z dziką kartą Stefano Alfonso. W nawiasach podano numery stałe.

 (1) Hans Nielsen (Dania)
 (3) Sam Ermolenko (Stany Zjednoczone)
 (17) Craig Boyce (Australia)
 (14) Gary Havelock (Wielka Brytania)
 (11) Tommy Knudsen (Dania)
 (13) Joe Screen (Wielka Brytania)
 (10) Marvyn Cox (Niemcy) ¹)
 (4) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (5) Billy Hamill (Stany Zjednoczone)
 (7) Chris Louis (Wielka Brytania)
 (8) Henrik Gustafsson (Szwecja)
 (16) Stefano Alfonso (Włochy)
 (6) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (2) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (18) Andy Smith (Wielka Brytania)
 (12) Peter Karlsson (Szwecja)
 (9) Leigh Adams (Australia)
 (15) Jason Crump (Australia)

¹) Anglik Marvyn Cox startował w sezonie 1996 z licencją niemiecką.

Wyniki

Opis 
Wielką Nagrodę Włoch zgarnął mistrz świata Hans Nielsen. W finale, jadąc na ostatniej pozycji, upadek zaliczył Tommy Knudsen, który doznał złamania obojczyka. Kontuzja okazała się na tyle poważna, że wykluczyła tego zawodnika z występu w Pocking '96.

Są to pierwsza zawody Grand Prix, w których nie uczestniczył Polak.

Klasyfikacja przejściowa

Zobacz też 
 Grand Prix Włoch
 Żużlowe Grand Prix
 Żużlowe Grand Prix 1996
 Sezon żużlowy 1996

Włochy
1996
1996 we Włoszech